Предстоятель Русской Православной старообрядческой Церкви (до 1988 — Древлеправославная Церковь Христова Белокриницкой Иерархии) носит титул Митрополи́т Моско́вский и всея́ Руси́, который был учреждён в 1988 году Освященным собором этой церкви.

Митрополит избирается Освященным Собором из канонически рукоположённых архиереев. Согласно Уставу РПсЦ, «В период между Освященными Соборами текущей деятельностью Церкви руководит Митрополит. Он вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Церкви кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Освященного и Архиерейского Соборов».

Митрополит имеет официальный титул «Высокопреосвященнейший имярек, Митрополит Московский и всея Руси», личный бланк и личную печать.

Список предстоятелей

Примечания 

 
Религиозные титулы